«Вечность и один день» — название нескольких художественных фильмов:

 «Вечность и один день» () — американский фильм 1943 года.
 «Вечность и один день» () — греческий фильм 1998 года.
 «Вечность и один день» () — филиппинский фильм 2011 года.

См. также 
 Вечность (значения)